

Wydarzenia 

 Pompejusz wkroczył do Kolchidy w pogoni za Mitrydatesem.
 Katullus rozpoczął działalność poetycką.

Urodzili się 
 8 grudnia – Horacy, poeta rzymski (zm. 8 p.n.e.)